EDZ ist die Abkürzung für: 

 Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ)
 Exekutivdienstzeichen, ein Verdienstorden der Republik Österreich

EDZ